Gooi of het Gooi is de naam van meerdere landstreken in Nederland. De naam zelf is verwant aan go of gouw, dat ook weer landstreek betekent.
 Het Gooi, een streek in Noord-Holland
 Gooi (Bronckhorst), een landstreek en buurtschap in de gemeente Bronckhorst (Gelderland)
 't Goy, een dorp in de gemeente Houten (Utrecht)
 SC 't Gooi, een sportvereniging in Hilversum